Муоса́ны (также: Муосааны, Мосанэ; ) — озеро в истоке реки Кюндае, находится в Сунтарском улусе на западе Республики Саха. Является особо охраняемой природной территорией и относится категории уникальных озёр Якутии.

Расположение 
Расположено в 50 км северо-восточнее села Кюмпендяй, в 95 км от районного центра, посёлка Сунтар.

Описание 
Озеро имеет эрозионно-карстовое происхождение. По форме вытянуто с юго-запада на северо-восток.

Природоохранный режим

Примечания 

Бассейн Вилюя
Озёра Якутии
Сунтарский улус
Гидрологические памятники природы
Охраняемые природные территории Якутии